Ко́карс () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Кокарс, Валдис (род. 1951) — латвийский химик, декан факультета материаловедения и прикладной химии РТУ.
 Кокарс, Гидо (1921—2017) — советский и латвийский хоровой дирижёр.
 Кокарс, Имантс (1921—2011) — советский и латвийский хоровой дирижёр, Народный артист СССР.